Eqalulik bezeichnet:
 Eqalulik (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalulik (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Eqalulik (Fjord), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalulik (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalulik (See, Qaanaaq), See im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Eqalulik (See, Upernavik), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Eqalulik (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland